Victory Tour ("turnê da vitória", em inglês) pode se referir a:

 Victory Tour (The Jacksons) - turnê realizada pelo grupo americano The Jacksons em 1984
 Victory Tour (turnê de Modern Talking) - turnê realizada pela dupla alemã Modern Talking em 2002

Desambiguação